Лидия Диомидовна Гришелева () — советский -, японист, доктор филологических наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН.

Биография 
Родилась 28 марта 1926 года в городе Кривой Рог (ныне в Днепропетровской области).

В 1950 году окончила Институт внешней торговли Министерства внешней торговли СССР (ныне — МГИМО).

В 1953 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Борьба японского народа за демократическую национальную культуру в условиях американской оккупации».

В 1955—1983 годах — научный сотрудник, в 1983—1993 годах — старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

В 1990 году защитила докторскую диссертацию по монографии «Формирование японской национальной культуры (конец XVI — начало XX вв.)» (1986).

Умерла 11 июля 1993 года в Москве. Похоронена на Ваганьковском кладбище.

Научная деятельность 
Основная область научных интересов — культура Японии нового и новейшего времени.

В работе «Театр современной Японии» (1977) автор рассказывает о формировании основных театральных жанров (кабуки, но, кёген, бунраку), их современном состоянии и месте в культурной жизни страны, о наиболее известных труппах и актёрах. Уделяется внимание и постановкам европейских пьес японскими режиссёрами в XX веке («Трамвай „Желание“» (Т. Уильямс), «Гамлет» (У. Шекспир) режиссёра Фукуда Цунэари, «Оглянись во гневе» Дж. Осборна, пьесы С. Беккета и Э. Ионеско в постановке труппы сингэки «Бунгакудза», «Чайка» А. П. Чехова в театре «Мингэй»).

В монографии «Культура послевоенной Японии» (1981), написанной в соавторстве с Н. И. Чегодарь, рассматриваются основные тенденции культурного процесса Японии 1950—1970-х годов, выделяются этапы его развития.

Проблема синтеза старых традиционных форм культуры и приспособление их к новым общественным реалиям ставится в работе «Формирование японской национальной культуры. Конец XVI — начало XX века» (1986). Автор даёт широкую панораму культурной жизни страны, характеризуя общественно-политическую мысль, религию, просвещение, книгопечатание, зрелищные искусства и музыку, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, архитектуру, бытовую культуру (чайную церемонию, икэбана). Процесс формирования делится автором на три этапа: культура Японии в период образования централизованного государства (вторая половина XVI — первая треть XVII века), культурные процессы в период изоляции Японии (1740-е — 1850-е годы) и культура в период становления буржуазной нации (вторая половина XIX в.), то есть реформ Мэйдзи.

Монография «Японская культура Нового времени. Эпоха Мэйдзи» (1998), дописанная Н. И. Чегодарь и изданная после смерти Л. Д. Гришелевой, концентрируется на переходном для японской культуре периоде — эпохе Мэйдзи, когда в результате реформ японское общество отошло от традиционных форм культуры, порвав с изоляцией от остального мира, европеизировалось. Характеризуются изменения в общественной мысли, религии, просвещении, литературе, зрелищных искусствах, музыке, изобразительном искусстве, архитектуре. По мнению авторов, эпоха Мэйдзи заложила основы современной японской культуры, базирующейся на синтезе западного и восточного начал.

Научные труды 
 Демократическое движение в области литературы и искусства Японии после Второй Мировой войны // Учёные записки Института востоковедения РАН. — 1956. — Т. 15. — С. 305—324.
 «Дзэнсинда» // Театр и драматургия Японии. — , 1965. — С. 123—162.
 Театр современной Японии. — : Искусство, 1977. — 238 с.
 Борьба идей на японской театральной сцене // Япония. 1977. — , 1978. — С. 214—223.
 Культура послевоенной Японии. — : Наука, 1981. — 215 с. (совм. с Н. И. Чегодарь).
 Формирование японской национальной культуры. Конец XVI — начало XX века. — : Наука, 1986. — 286 с.
 Детский сад в Японии / пер. Л. Д. Гришелевой. — : Прогресс, 1987.
 Сто лет русской культуры в Японии. — , 1989. — 350 с. (совм. с др.)
 Эволюция концепции японского национализма и традиционная культура // «Дух Ямато» в прошлом и настоящем. — , 1989. — С. 118—138.
 Японская культура Нового времени. Эпоха Мэйдзи. — : Восточная литература, 1998. — 237 с. (совм. с Н. И. Чегодарь).

Примечания

Литература 
 Гришелева Лидия Диомидовна // Милибанд С. Д. Востоковеды России. XX—XXI вв. Биобиблиографический словарь в 2-х книгах. Кн. 1. — : «Восточная литература» РАН, 2008. — С. 371.

Японисты СССР
Японисты России
Театроведы СССР
Театроведы России
Сотрудники Института востоковедения РАН
Выпускники МГИМО
Доктора филологических наук
Похороненные на Ваганьковском кладбище